

События 
 570—554 — Фаларис, тиран Акраганта.
 Роман Харакса, брата Сапфо, с Дорихой Родопис.
 Ок. 570 — Начало войны Афин с Мегарами.
 570 (569) — Ливийцы, теснимые греческим государством Кирены, решают отдаться под покровительство фараона Априя. Поход Априя на Кирену. Разгром греками его египетского войска. Мятеж в египетском войске. Царём провозглашён сановник Амасис. Априй с помощью греческих и карийских воинов держится на севере.
 570—526 (569—525) — Фараон Амасис (Яхмес II).

Китай 
 3-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 Весной чуский полководец Цзы-чжун (он же гун-цзы Ин-ци) (либо Гун-ван) и цисцы напали на У. Тот дошёл до гор Хэн-шань.
 Весной луский гун поехал в Цзинь, в 4 луне, в день жэнь-сюй заключил договор с цзиньским князем в Чан-шу, затем вернулся.
 (по «Го юй» — 4 год Дао-гуна) В Цзинь Вэй Цзян опозорил младшего брата Дао-гуна Ян Ганя, убив его колесничего, который нарушил порядок следования. Гун хотел казнить Вэй Цзяна, но передумал (эпизод 161 «Го юй») (в гл.44 «Ши цзи» прямо сказано про Ян Ганя: «начал мятеж»).
 (4 год Дао-гуна по «Го юй», 3 год по «Ши цзи») В 6 луне состоялся съезд князей в Цзицю (Цзи-цзу). Цзиньский князь встретился с чжухоу и заключил договор, присутствовали князья Цзинь, Сун, Вэй, Лу, Чжэн, Цзюй, Чжу, циский наследник Гуань и Шань-цзы (Васильев ошибочно пишет, что присутствовал ещё князь Шэнь, однако в русском переводе «Чуньцю» речь идёт о после чжоуского вана Шань-цзы, что подтверждается его первым местом в списке). чэньский князь направил на съезд посла Юань Цяо, в день у-инь княжеские послы (включая луского посла Шусунь Бао) заключили с ним отдельный договор. Осенью луский гун вернулся домой.
 Дао-гун стал расспрашивать чиновников, кого привлечь на службу, ибо Ци Си попросился в отставку по возрасту. Хотели назначить Цзе Ху, но он умер. Назначен Ци У (эпизод 162 «Го юй»).
 чэньцы изменили союзу с Чу. Чуский ван послал Хэ Цзи против Чэнь.
 Зимой цзиньский полководец Сюнь Ин двинулся в поход на Сюй.

Родились 
 Ок. 570? — Родился Пифагор.
 Ок. 570 — ок. 490 (604 — ок. 524 или 4 век) — Одна из датировок жизни Лао-цзы.

Скончались 
 Умер Питтак.

См. также

Примечания